Karl Reber ist der Name folgender Personen:

* Karl Reber (General) (1865–1932), deutscher Generalmajor
 Karl Reber (Archäologe) (* 1955), Schweizer Klassischer Archäologe